Il termine isla ("isola" inspagnolo) può assumere diversi significati:

Geografia 
 Isla – nome comune della città maltese di Senglea
 Isla – città messicana nello stato di Veracruz
 Isla – fiume scozzese

Musica 
 Isla – album dei Portico Quartet del 2009
 La Isla – singolo di Cesare Cremonini del 2017

Onomastica
Isla – nome proprio di persona inglese e scozzese femminile

Persone 
 Camarón de la Isla – cantante spagnolo
 José Francisco de Isla – teologo spagnolo
 Mauricio Isla – calciatore cileno
 Pedro Pablo Isla – attore spagnolo